Whitburn – miasto w Szkocji
 Whitburn – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear